Lawson kan syfta på:

 Lawson (butikskedja) – en japansk dagligvarukedja
 Lawson (namn) – ett förnamn och efternamn samt personer med namnet
 Lawson (auktor) – ett auktornamn

Geografi

Antarktis 

 Lawson Nunatak – en nunatak
 Lawson Aiguilles – ett berg

Australien 

 Lawson, New South Wales , ort, Blue Mountains Municipality,

USA 

 Lawson, Missouri, ort, Ray County,

Se även
 Lawson Bay
 Lawson Brook
 Lawson Creek
 Lawson Island
 Lawson Lake
 Lawson Peak
 Lawson Point
 Mount Lawson

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar